Bodom Beach Terror es una canción del álbum Hate Crew Deathroll de la banda Children Of Bodom. 

En casi todos sus álbumes, este grupo ha incluido al menos una pista que contenga la palabra Bodom (los álbumes Blooddrunk, Relentless, Reckless Forever y Hexed son la excepción). Suelen ser canciones melódicas y de estribillo pegadizo, y esta no es una excepción. Es representativa del estilo que caracteriza al disco en general: una mezcla de power metal, thrash/speed metal y melodic death metal. Empieza de forma bastante agresiva para llegar a un estribillo más tranquilo. Contiene dos solos: uno de guitarra y otro de teclados al final, considerados por los fanes y la crítica como entre los mejores riffs del grupo.

Al terminar la canción hay una breve narración procedente de la película American Psycho, que termina ya al empezar Angels Don't Kill. Dice: «My pain is constant and sharp and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others.» (Mi sufrimiento es constante y agudo y yo no espero un mejor mundo para nadie. De hecho, quiero que mi sufrimiento sea infligido en otros).

Créditos 
Alexi Laiho - Voces/Guitarra líder
Alexander Kuoppala - Guitarra rítmica
Janne Wirman - Teclados
Henkka Seppälä - Bajo
Jaska Raatikainen - Batería

Álbumes de 2003